Чакуа има више значења:

 Чакуа (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чакуа (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику